Стеге́, Стеґе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на схід від Парижа, 45 км на південний захід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 240 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 596,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Стеге на сайті французького Національного інституту географії 
 Стеге на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Стеге на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Стеге на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Стеге на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн